L'Albana di Romagna passito riserva  è un vino prodotto nelle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna a cui nel 2011 è stato cambiato il nome per cui dovrà per il futuro essere commercializzato con l'etichetta Romagna Albana passito riserva rispettando il nuovo disciplinare.

I dati qui riportati vengono conservati per fini storici.

Caratteristiche organolettiche 
colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati.
odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile.
sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido.

Vinificazione 
L'Albana di Romagna passito riserva deve essere ottenuto da uve sottoposte ad un periodo di appassimento; in tale fase è ammessa l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve; è inoltre ammesso l'appassimento in pianta con o senza aggressione degli acini da parte della cosiddetta muffa nobile (botrytis cinerea).

Sono consentite la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno; in tal caso i vini, al momento dell'esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

Storia

Abbinamenti consigliati

Zona di produzione 
L'intero territorio amministrativo dei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Meldola, Bertinoro, Montiano, Roncofreddo, Longiano e parte del territorio amministrativo dei comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì della provincia di Forlì-Cesena.

L'intero territorio amministrativo dei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella e parte del territorio amministrativo dei comuni di Castel Bolognese e Faenza della provincia di Ravenna

L'intero territorio amministrativo dei comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice e parte del territorio amministrativo dei comuni di Imola e Ozzano dell'Emilia della provincia di Bologna.

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Ravenna  (1990/91)  71,0
Ravenna  (1991/92)  100,3
Ravenna  (1992/93)  84,0
Ravenna  (1993/94)  108,25
Ravenna  (1994/95)  79,75
Ravenna  (1995/96)  75,85
Ravenna  (1996/97)  83,95

Note 

Vini della provincia di Forlì-Cesena
Vini della provincia di Ravenna
Vini della città metropolitana di Bologna
Vini prodotti con uva Albana